Mannironi ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Mannironi (* 1961), italienischer Gewichtheber 
 Salvatore Mannironi (1901–1971), italienischer Politiker
 Sebastiano Mannironi (1930–2015), italienischer Gewichtheber